Juell ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Juell (1876–1960), norwegischer Gewerkschaftsführer   
 Claus Juell (1902–1979), norwegischer Segler   
 Conny Juell (1889–1947), norwegische Journalistin   
 Daniel Bremer Juell (1808–1855), norwegischer lutherischer Bischof   
 Didrik Bastian Juell (* 1990), norwegischer Freestyle-Skier
 Harald Juell (1894–1980), norwegischer Diplomat   
 Johanne Juell (später Johanne Reimers; 1847–1882), norwegische Schauspielerin   
 Ole Juell (1767–1832), norwegischer Beamter und Politiker  
 Tore Juell (* 1942), norwegischer Maler und Grafiker   

 Siehe auch
 Juel